

Ссылки 

 Департамент Нор
 Депутаты Национального Собрания Франции